Ligový pohár BSMK 2022 byl 21. ročníkem ligového poháru Brněnského svazu malé kopané, který začal oznámením osmifinálových dvojic 7. dubna a skončil 20. června 2022. Poháru se zúčastnilo 16 týmů, které byly rovnou nasazeny do pavouka a hrály vyřazovacím způsobem. Vítězem se poprvé v historii stal tým Royal Flush, který dostal za celý turnaj jen 2 branky a dostal právo reprezentovat na Českém Národním poháru, který se uskutečnil v Plzni.

Týmy

Průběh 
Los byl představen 7. dubna 2022. Dvě osmifinále byly kontumovány a tak dva prvoligové celky, MF Nové Vinařství a BKMK, postoupili bez boje do čtvrtfinále. O nejvyšší vítězství se v celém turnaji postaral tým KM Prona, který osmifinálovým duelem prošel výsledkem 16:2. V dalším kole byl ale její zápas kontumován ve prospěch soupeře. Poháru se také zúčastnili 4 týmy z univerzitních lig. Nejdále se dostal celek AC Sudety, který prohrál až v semifinále s pozdějším vítězem celého poháru, týmem Royal Flush. O velké překvapení se postaral tým FC Rebels hrající třetí ligu. V zápase proti BKMK prohrával 0:2, dokázal však otočit na 3:2. Tým BKMK, který do té doby vyhrál pohár v předchozích čtyřech ročnících třikrát, první ligu ovládl dvakrát po sobě a zahrál si dokonce Ligu mistrů se tak do semifinále nepodíval. I tak ale postoupil na Český národní pohár do Plzně kvůli prvenství v první lize. Tam ho doprovodil i Royal Flush, který za čtyři zápasy dostal jen 2 branky a celý turnaj ovládl s celkovým skóre 26:2. Podílel se na nich i nejlepší střelec týmu, Šimon Žalud, který zaznamenal 6 přesných zásahů a společně s Tomášem Pálkou a Viktorem Kociánem ovládl tabulku střelců.

Vyřazovací fáze

Osmifinále 
{{Fotbalbox|tým1=Kaša Team|skóre=0 : 5|tým2=MF Nové Vinařství|report=Kontumace|datum=7. dubna 2022|stadion=Stadion VUT, Brno}}

 Čtvtfinále 

 Semifinále 

 Finále 

 Soupisky týmů 

 Soupiska Royal Flush 
 Royal FlushBrankáři: Eduard Jakubčík, Filip StrakoňHráči v poli: Radim Trbušek (C), Šimon Žalud, Jakub Kokorský, Dominik Peška, René Jašek, Ivo Pospíšil, Ondřej Skryja, Martin Papež, Marek Mach, Filip Holman, Leo Šťourač, David Fessl.

 Soupiska FC Rebels 
 FC RebelsBrankáři: Martin Dostál (C), Dominik UrbanHráči v poli: Kamil Golčiter, Jan Bubeník, Adam Skřivánek, Libor Čtvrtlík, Viktor Kocián, Aleš Caletka, Jiří Skopal, Patrik Stoklasa, Michal Vlach, Marek Jemelka.

 Soupiska AC Sudety 

  AC Sudety Brankáři: Tomáš MoslerHráči v poli: Daniel Havliš (C), Bohdan Velička, Jiří Solanský, Marek Čajka, René Vymazal, Piotr Pasz, Dominik Šollar, Jan Konečný, Vladimír Paneš, Vojtěch Krajča, Martin Hroch, Tomáš Pěnkava, David Petřík.

 Soupiska MK & VillageS 
 MK & VillageSBrankáři: Jakub SobotkaHráči v poli:' David Viklický (C), Ondřej Horák, Zdeněk Holoubek, Jan Jursa, Patrik Furiš, Jakub Zimmermann, David Erkol, Petr Machotka, Jakub Staněk, Martin Novák.Na soupisce je napsán hráč, který alespoň jednou zásáhl do turnaje.''

Reference 

Malá kopaná v roce 2022
Malá kopaná v Česku
Fotbalové soutěže v Brně
Fotbal v Česku v roce 2022